Сарос 135 повторюється кожні 18 років 11 днів і містить 71 затемнення. Серія почалась із часткового сонячного затемнення 5 липня 1331 і досягла кільцеподібних затемнень 21 жовтня 1511 року. Гібридне затемнення трапиться в цій серії двічі: 8 березня 2323 та 18 березня 2341 року. Стадія повних затемнень триватиме від 29 березня 2359 до 22 травня 2449 року. Серія закінчиться частковим затемненням 17 серпня 2593 року. Найдовша тривалість повного затемнення буде 2 хвилини 27 секунд 12 травня 2431 року.

Сонячні затемнення

Посилання 
 Опис серії сонячних затемнень Сарос 135 на сайті НАСА

Сарос